Thiersee (gemeente), een gemeente in de Oostenrijkse deelstaat Tirol
Thiersee (meer), een meer in de Oostenrijkse deelstaat Tirol